Nedim Hasanbegović (Szarajevó, Jugoszlávia, 1988. április 22. –) bosnyák származású német labdarúgó, a VfB Lübeck középpályása.

További információk 
 

1988-ban született személyek
Bosnyák származású németek
Kieliek
Német labdarúgók
A Schalke 04 II labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
A VfB Lübeck labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek